Население России — совокупность жителей, населяющих территорию России. По данным переписи населения по состоянию на 1 января 2023 года в России проживало  постоянных жителей, по этому показателю страна занимает девятое место в мире по численности населения.

Плотность населения —  чел./км² (). Население распределено крайне неравномерно:  % россиян проживают в европейской части России, которая составляет  % территории.  Среди субъектов федерации наибольшая плотность населения зарегистрирована в Москве —  чел./км², наименьшая — в Чукотском автономном округе —  чел./км² ().

Городское население —  %, сельское —  % (). По состоянию на 1 января 2020 года 173 города имели население численностью более 100 тысяч человек, из которых 15 городов имеют население численностью более одного миллиона человек, а 38 имеют население более полумиллиона человек. В 2013 году в России наблюдался первый естественный прирост населения с 1991 года, который составил 22 700 человек. С учётом иммиграции население выросло на 294 500 человек.

В 2019 году, по данным ВБ, суммарный коэффициент рождаемости составил 1,504.

Коэффициент смертности за 2018 год составил 12,4 смерти на 1000 человек, что ниже таких стран ЕС, как Болгария (15,4 ‰), Латвия (15,0 ‰), Литва (14,1 ‰), Румыния (13,5 ‰) и Венгрия (13,4 ‰), но выше среднего по ЕС (10,4 ‰).

Согласно данным переписи населения 2010 года, в России проживают представители более 200 национальностей (этнических групп). Важность этого факта отображена в преамбуле к Конституции России.

Русские составляют около 81 % от общей численности населения. Эта доля оставалась стабильной в течение последних нескольких десятилетий, несмотря на официальное превышение смертности над рождаемостью на 250—750 тыс. ч. в год. Русские расселены по территории страны неравномерно: в некоторых регионах, таких как Чечня, составляют менее 2 % населения, а в Ингушетии 0,8 % населения республики. Также выделяются шесть других этнических групп численностью более 1 млн — татары (3,9 %), украинцы (1,4 %), башкиры (1,1 %), чуваши (1 %), чеченцы (1 %) и армяне (0,9 %).

Москва — крупнейший город России с населением  человек. В московской агломерации по данным Росстата проживает  человек, это около  % населения России. Центральный федеральный округ — крупнейший в России по населению, здесь проживает  человек, что сопоставимо с населением Украины или Польши, в соизмеримых по населению странах — с населением Большого Токио в Японии (данные на 2016 год), в более населённых странах — с населением штата Калифорния в США (данные на 2020 год).

В начале 2017 года Bloomberg опубликовал исследование соотношения числа людей трудоспособного возраста и пенсионеров в 178 странах; Россия заняла седьмое место среди государств с самым низким соотношением числа людей трудоспособного возраста и пенсионеров: в РФ на одного пенсионера приходится 2,4 гражданина в возрасте от 15 до пенсионного.

Динамика численности 

Общая численность населения в 1678—1719 годах (только мужчины и дети мужского пола):

Население на Дону в XVIII веке учёту не поддаётся. В начале XVIII века там насчитывалось 127 казачьих городков и 28 820 человек; по данным, относящимся ко времени I ревизии, — 29 024 человека.

На 1846 год в пределах территории Российской Федерации 1991—2013 проживало около 35 миллионов человек (есть данные не по всем губерниям и областям, в частности по Северному Кавказу учтена только Ставропольская губерния, отсутствуют данные по Якутской области, так что реальная цифра может быть немного больше).

Перепись 1897 года зарегистрировала в Российской империи 125 640 021 жителя, из них в городах проживало 16 828 395 человек (13,4 %). Уровень грамотности составил 21,1 %, среди мужчин он был выше чем среди женщин более чем в 2 раза (29,3 % и 13,1 % соответственно). По вероисповеданию, крупнейшие конфессии, в порядке убывания, составили: православные — 69,3 %, Ислам (мусульмане) — 11,1 %, римо-католики — 9,1 % и иудеи — 4,2 %. Основными сословиями по данным переписи 1897 года в России были: крестьянство — 77,5 %, мещане — 10,7 %, инородцы — 6,6 %, казаки — 2,3 %, дворяне (потомственные и личные) — 1,5 %, духовенство — 0,5 %, почётные граждане (потомственные и личные) — 0,3 %, купцы — 0,2 %, прочие — 0,4 %. Население государства (в границах России на 2008 год) составляло 67 473 000 человек.

В России ведётся учёт демографической динамики населения:
 Переписи (последняя перепись была проведена в 2021 году).
 Текущий учёт населения (необходим между переписями, позволяет оценивать демографическую ситуацию в любой момент времени).
 Текущий учёт естественного движения (ведётся Росстатом и ЗАГСами).
 Текущий учёт миграционного движения (ведётся ГУВМ МВД по факту прибытия).

Регистрация естественного движения населения осуществляется в соответствии с Федеральным законом от 1997 года «Об актах гражданского состояния».

Данные приведены: 1926 г. — по переписи на 17 декабря, 1939 и 1979 гг. — по переписи на 17 января, 1959 и 1970 гг. — по переписи на 15 января, 1989 г. — по переписи на 12 января, 2002 г. — по переписи на 9 октября, 2010 г. — по переписи на 14 октября, 2021 г. — по переписи на 1 октября, за остальные годы — оценка на 1 января соответствующего года. 1897, 1914, 1917, 1926, 1939 гг. — наличное население, за последующие годы — постоянное население.

В таблице представлена численность населения в следующих границах России:
 1897 год: 45 центральных, сибирских и северокавказских губерний, за исключением среднеазиатских, закавказских, польских, прибалтийских, малороссийских, белорусских и новороссийских (включая Крым).
 1926 год: границы РСФСР (за вычетом Казахской, Киргизской и Крымской АССР) и Тувы.
 1939 год: границы РСФСР (за вычетом Крымской АССР) и Тувы.
 1959, 1970, 1979, 1989 года: границы РСФСР.
 С 2015 года: с учётом Крыма и Севастополя.

Статистика 
С 1927 года население России в млн. человек, естественный прирост на 1000 человек, миграционный прирост (на 1000 человек) и суммарный коэффициент рождаемости (2,1 уровень воспроизводства населения).

На начало 2021 года, средний возраст в России составляет 40,4 года, у мужчин — 37,6 года, у женщин — 42,8 года. Медианный возраст в России составляет 39 лет. Половина населения России моложе 39 лет, другая половина — старше 39 лет, в том числе более четверти старше 58 лет (25,7 %). Медианный возраст мужчин в России немногим превышает 36 лет, а медианный возраст женщин близок к 42 годам. По состоянию на начало 2021 года доля людей в возрасте 65 лет и старше в населении России составляет 15,8 %, доля людей в возрасте 15-64 лет составляет 66,5 %, а доля людей в возрасте до 15 лет составляет 17,7 %. Численность мужчин в России на 1 января 2021 года составила 67,8 млн человек (46,4 %), женщин — 78,3 млн человек (53,6 %). На 1 января 2021 года в России на 1000 мужчин приходилось 1154 женщины, или 866 мужчин на 1000 женщин.

Средняя ожидаемая продолжительность жизни населения России согласно данным The World Factbook по состоянию на 2021 год: общая — 72,16 лет; мужчины — 66,61 лет; женщины — 78,05 года (159-е место в мире). По состоянию на 2021 год уровень рождаемости составляет 9,71 новорождённых на 1000 жителей (193-е место в мире). Суммарный коэффициент рождаемости (СКР) — 1,6 рождений на женщину (184-е место в мире). Из-за демографического старения населения и низкой средней ожидаемой продолжительности жизни неуклонно растёт уровень смертности, по состоянию на 2021 год уровень смертности составляет 13,4 умерших на 1000 человек (6-е место в мире). По состоянию на 2021 год уровень чистой миграции в России относительно низкий и составляет 1,7 мигранта на 1000 жителей (50-е место в мире). Ежегодный прирост населения на 2021 год составляет −0,2 % в год (207-е место в мире). По состоянию на 2021 год средний возраст женщины при первых родах в России составляет 28 лет (для сравнения в Республике Корее стране с самым низким в мире СКР — 0,84 рождений на женщину на 2020 год, средний возраст женщины при первых родах в 2019 году составлял 32,2 года). По состоянию на 2021 год в городах проживает 74,9 % всего населения, прогнозируемый ежегодный прирост достигает 0,11 %.

Рождаемость по субъектам 

Суммарный коэффициент рождаемости в 2020 году колебался от 2,97 в республике Тыва до 1,06 в Ленинградской области. По состоянию на 2020 год рождаемость выше уровня воспроизводства населения (2,1 рождений на женщину) была только в четырёх субъектах Российской Федерации: Республика Тыва (2,97 рождений на женщину), Чеченская Республика (2,57 рождений на женщину), Ненецкий автономный округ (2,26 рождений на женщину) и Республика Алтай (2,09 рождений на женщину).

Рождаемость в России 1950—2019:

Коэффициент суммарной рождаемости в России, 1960—2019:

Экономически активное население

Иммиграция 

По состоянию на 2019 год, по оценкам ООН, в России проживало 11 640 559 иммигрантов, или 8 % населения страны.

Эмиграция 

По состоянию на 2021 год, по оценкам ООН, за границей проживает более 10 миллионов выходцев из России. Это третий по величине показатель в мире после Индии и Мексики.

Текущая демографическая обстановка 

Согласно ежегодному Докладу Фонда ООН в области народонаселения за 2011 год, в России имел место демографический кризис. Суммарный коэффициент рождаемости составлял 1,539.

Основной причиной убыли населения в России в 1993, 1995—2008 и 2018—2021 годах является естественная убыль населения, которая происходит в России с 1992 года и только в 2013—2016 годах сменилась незначительным естественным приростом. Рост иммиграции в России наблюдается с середины 1970-х годов. До 1992 г. он дополнял естественный прирост населения, а начиная с 1992 г. в той или иной степени компенсировал естественную убыль, обеспечивая в отдельные годы и прирост населения (в 1994, 2009—2017 гг., а в 2013—2016 гг. прирост был дополнен небольшим естественным приростом). Естественная убыль населения достигла своего пика в 2000 году — 959 тыс. чел. Затем она снижалась (за исключением 2005 года), опустившись почти до нуля в 2012 году (-4,3 тыс. человек). В 2013 г. впервые после 21-летнего периода естественной убыли населения произошёл естественный прирост на 24,0 тыс. чел, в 2014 г. увеличился до 35,4 тыс. чел, а в 2015 г. — до 37,7 тыс. чел, но в 2016 г. уменьшился почти до 4,3 тыс. чел (без Крыма). Естественный прирост населения в России в 2015 году (с учётом Крыма) составил 32,0 тыс. чел, но уже в 2016 году произошла естественная убыль населения (-2,3 тысячи человек). Тогда естественная убыль значительно увеличилась, составив в 2017 году 136 тыс. чел (128 тыс. чел без учёта Крыма), в 2018 году — 225 (217) тыс. чел, в 2019 году — 317 (308) тыс. чел, в 2020 году — 702 (688) тыс. без Крыма. Естественный прирост населения сохранялся в России (без Крыма) в течение 4 лет, дополнялся иммиграционным ростом, который был на порядок выше, хотя в 2013—2016 годах он снизился. После возобновления естественной убыли иммиграция снова стала единственным источником прироста населения в России. По данным за январь-июнь 2021 г., естественная убыль продолжила нарастать, составив 422 тыс. чел (414 тыс. чел без учёта Крыма), что на 59 % (с учётом и без учёта Крыма) больше, чем в 2020 году (266 и 260 тыс. чел). В январе-июле 2021 года естественная убыль населения России составила 512,5 (502,1) тыс. чел, что на 62 % больше, чем за аналогичный период 2020 года — 316,4 (310,0) тыс. чел.

Значение иммиграционного роста для роста населения России с учётом результатов переписи 2010 г. показало тенденцию постепенного увеличения в 2003—2007 гг. (с 259 тыс. чел. до 355 тыс. чел.), а затем небольшого снижения в 2008—2009 годах и более значительного снижения в 2010 году (до 271 тыс. чел). В 2011 году миграционный прирост увеличился до 320 тыс. чел, так как критерии учёта миграции на постоянное место жительства в очередной раз были расширены. В последующие годы он снова стал снижаться, особенно сильно в 2018 году — до 112 тыс. чел (125 тыс. чел с учётом Крыма). В 2019 году иммиграционный баланс России с другими странами увеличился в 2,3 раза по сравнению с 2018 годом до 285 тыс. чел (269 тыс. чел без Крыма). Такой рост связан с более полным предоставлением информации Министерством внутренних дел за счёт внедрения новых форм федерального статистического наблюдения взамен статистического учёта прибытия / убытия, предоставление которых органам статистики ранее строго не регламентировалось. В 2020 году из-за пандемии COVID-19 и закрытия государственных границ прирост иммиграции снова снизился до 125 тыс. чел (менее 61 тыс. чел на территориях без Крыма, на Крым пришлось более половины прироста иммиграции в 2020 году). В целом величина прироста иммиграции остаётся стабильной, в пределах значений, наблюдаемых за последние 20 лет, которые даже с учётом корректировок по результатам переписей населения не достигли рекордных значений середины 90-х годов XX века (более 500 тыс. чел). В январе-июне 2021 года сальдо миграции между Россией и другими странами в результате ослабления карантинных мер снова увеличилось, составив 114,2 тыс. чел против 48,9 тыс. чел за аналогичный период 2020 года (99,2 тыс. чел против 40,7 тыс. чел без учёта Крыма). Однако это меньше, чем в январе-июне 2019 года — 134,1 тыс. чел (127,5 тыс. чел без учёта Крыма). Растущий рост иммиграции в первой половине 2020 года компенсировал убыль населения России в результате увеличения естественной убыли на 27 %.

В относительном выражении естественная убыль населения достигла максимальной интенсивности в 2000—2001 гг., Когда она составила −6,6 на 1000 человек постоянного населения. В последующие годы интенсивность естественной убыли снизилась, особенно быстро после 2005 г. В 2012 г. темп естественного прироста приблизился к нулю, составив −0,03 ‰. В 2013—2014 годах он оставался близким к нулю, но стал положительным, составив 0,2 ‰ каждая, а в 2015 году увеличился до 0,3 ‰ (без Крыма). В 2016 году он снова упал почти до нуля (менее 0,03 ‰), а в 2017 году снова стал отрицательным −0,9 ‰ (с Крымом и без него). В 2018 году естественная убыль населения в России составила −1,5 ‰ (с Крымом и без него), в 2019 году увеличилась, составив −2,2 ‰ (-2,1 ‰ без Крыма), а в 2020 году увеличилась до −4,8 ‰ (с учётом и без Крыма). В первой половине 2021 года интенсивность естественной убыли увеличилась, составив −5,8 ‰ в год против −3,7 ‰ за аналогичный период 2020 года (с Крымом и без него). По данным за январь-июль 2021 года она увеличилась, составив −6,0 ‰ против −3,7 ‰ за аналогичный период 2020 года. Значение коэффициента миграционного прироста с учётом результатов переписи 2010 года составило около 2 ‰ в год в период между переписями 2002—2010 годов и в период после переписи 2010 года. В 2015 году темп прироста миграции снизился до 1,5 ‰, в 2016 году — 1,6 ‰ без Крыма и 1,8 ‰ с учётом Крыма, в 2017 году — 1,3 ‰ и 1,4 ‰. В 2018 году значение прироста миграции упало до самого низкого уровня с 1992 года — 0,9 ‰ (0,8 ‰ без учёта Крыма), в 2019 году увеличилось до 1,9 ‰ (с Крымом и без него), а в 2020 году снова снизилось до 0,9. (0,4 ‰ без Крыма). В январе-июне 2021 года коэффициент миграционного прироста в годовом исчислении составил 1,6 ‰ (1,4 без учёта Крыма) против 0,7 ‰ (0,6 ‰ без учёта Крыма) за тот же период 2020 года.

Постоянное население России сокращается уже несколько лет. В 2009—2017 годах оно умеренно выросло после 14-летнего периода непрерывного снижения. К началу 1993 г. численность населения России достигла наивысшего значения, в границах того времени в России проживало около 148,6 тыс. чел. В 1993 году впервые за период после Второй мировой войны была зафиксирована убыль населения в России. После небольшого увеличения, зафиксированного в 1994 году, убыль стала устойчивой — население России сокращалось до 2009 года, к началу которого его численность упала до 142,7 млн чел (на 5,8 тыс. чел, чем в 1993 году). В последующие годы сформировалась тенденция умеренного роста: в 2009—2017 гг. Количество россиян без учёта проживающих в Крыму увеличилось на 1,8 млн чел (на 1,3 %), превысив 144,5 млн чел к началу 2018 г., что примерно соответствует уровню середины 1986 и 2003 годов. На начало 2018 года население России, включая Крым, составляло 146,9 млн чел (в том числе 1914 тыс. чел в Республике Крым и 437 тыс. чел в городе Севастополе).

Признаки возобновления тенденции к убыли населения появились в 2017 году, но в целом за год наблюдался небольшой рост населения. В 2018—2021 годах население России уменьшилось на 709 тыс. чел — до 146,2 млн чел на начало 2021 года, в том числе 143,8 млн чел без учёта Крыма (1902 тыс. чел в Республике Крым и 510 тыс. чел в городе Севастополе). В январе-июне 2021 года численность населения России уменьшилась на 308 тыс. чел, что на 42 % выше спада в первом полугодии 2020 года и в 3,3 раза больше, чем в первом полугодии 2019 года.

На начало 2021 года доля лиц в возрасте 65 лет и старше в населении России составляет 15,8 %, доля лиц в возрасте от 15 до 64 лет — 66,5 %, доля лиц в возрасте до 15 лет — 17,7 %. В январе-июне 2021 года снижение числа рождений замедлилось — оно снизилось на 0,4 % по сравнению с аналогичным периодом 2020 года. Суммарный коэффициент рождаемость в 2020 году остался практически на том же уровне, что и в 2019 году — 1,5 ребёнка на женщину. Количество зарегистрированных браков в январе-июне 2021 года увеличилось на 34 %, разводов — на 39 %.

Помимо глобального демографического старения населения Земли (кроме Африки южнее Сахары), для России характерно длительное сохранение волнообразной деформации возрастного состава и значительные гендерные дисбалансы в старших возрастах. Небольшое поколение людей, родившихся во время Второй мировой войны, сменилось большим поколением послевоенного бэби-бума 1950-х и начала 1960-х годов. Во второй половине 1960-х — начале 1970-х годов рождались дети, а в 1990-е годы — внуки небольшого поколения военных лет. Введение мер помощи семьям с детьми в периоды массового появления детей и внуков большого поколения 1950-х гг. — 1982—1984 гг. И с 2007 г. — было несколько запоздалым и усилило влияние демографической волны. На начало 2021 года численность россиян в возрасте от 19 до 23 лет (1997—2001 годов рождения) по однолетним возрастным группам значительно меньше (от 1308 до 1384 тыс. чел), чем в любых других однолетних возрастных группах до 72 лет (около 1500 тыс. чел и более). Население в возрасте 33-35 лет (1985—1987 годов рождения) почти вдвое больше, а в возрасте 59-61 лет (1959—1961 годов рождения) — в 1,7-1,8 раза больше. На начало 2012 г. самыми малочисленными были возрастные группы 10-14 лет, а их численность была на 26-33 тыс. чел меньше, чем количество когорт того же года рождения (1997—2001 гг.) на начало 2021 г. Это можно объяснить только иммиграционным приростом. В 2012 году численность населения в возрасте от 60 до 70 лет (1941—1951 годов рождения) была значительно ниже, чем в 2021 году — 13,4 млн чел против 20,3 млн чел на начало 2021 года. Доля детей в возрасте до 15 лет на начало 2012 года составила 15,5 %, увеличившись на 0,7 % по сравнению с самым низким значением, наблюдавшимся в 2006—2007 годах (14,8 %). К началу 2021 г. она увеличилась до 17,7 %.

Согласно международным критериям, население страны считается старым, если доля людей в возрасте 65 лет и старше превышает 7 % населения страны. На начало 2021 года доля населения в возрасте 65 лет и старше в России составляла 15,8 %, увеличившись за год на 0,3 % (15,5 % на начало 2020 года) и на 3 % по сравнению с 2012 годом (12,8 %). Среди женщин доля населения в возрастной группе 65 лет и старше составила 19,7 % в 2021 году против 16,3 % в 2012 году, а среди мужчин — 11,4 % против 8,7 %. Значительное превышение количества женщин над мужчинами находится в верхней части возрастно-половой пирамиды, в старших возрастах. На начало 2021 года средний возраст по России составляет 40,4 года, мужчин — 37,6 года, женщин — 42,8 года. Медианный возраст в России — 39 лет. Половина населения России моложе 39 лет, другая половина старше 39 лет, в том числе более четверти старше 58 лет (25,7 %). Медианный возраст мужчин в России немногим превышает 36 лет, а медианный возраст женщин приближается к 42 годам. Число мужчин в России на 1 января 2021 года составляло 67,8 млн чел (46,4 %), женщин — 78,3 млн чел (53,6 %). По состоянию на 1 января 2021 года в России на 1000 мужчин приходилось 1154 женщины, или 866 мужчин на 1000 женщин. В России соотношение полов при рождении соответствует норме — на начало 2021 года на 1000 девочек в возрасте до одного года приходится 1058 мальчиков, а на начало 2012 года — 1057. С возрастом это соотношение обычно уменьшается, из-за более высокой мужской смертности и, в некоторых случаях, из-за селективной миграции по признаку пола. В России этот процесс происходит быстрее и превышение числа женщин над числом мужчин отмечается уже в среднем возрасте (в 2012 г. — с 31 года, в 2021 г. — с 35 лет), что связано с более высокая преждевременная смертность мужчин. Например, у населения стран Евросоюза наблюдается превышение количества женщин в старшем возрасте — с начала 2020 года, начиная с 50-летнего возраста. С увеличением возраста в старших возрастах превышение числа женщин над числом мужчин быстро увеличивается. В поколениях 1924—1929 годов рождения, понёсших наиболее значительные потери в годы второй мировой войны, на 1000 женщин в 2012 году приходилось немногим более 200 мужчин (в возрасте 87-91 года), в 2021 году — от 313 до 474 (в возрасте 96 лет и старше). Увеличение доли мужчин старше 95 лет, особенно в 2021 году, может быть связано с некоторыми ошибками в учёте населения старшего возраста или более высоким уровнем смертности женщин в этом возрасте, особенно в 2020 году. В целом среди населения 65 лет и старше на начало 2021 года женщины составляли две трети (66,6 %), а в возрасте 85 лет и старше количество женщин уже в 3,2 раза превышало количество мужчин (76,1 %).

Возрастной состав населения заметно различается по регионам России. На начало 2021 года доля населения моложе трудоспособного возраста (0-15 лет) колебалась от 15,0 % в Тульской области и Республике Мордовия до 34,1 % в Республике Тыва. В центральной половине регионов (исключая 25 % регионов с самыми высокими и 25 % с самыми низкими значениями) он колебался от 17,0 % до 20,4 % при медианном значении 18,9 ‰. Помимо Республики Тывы, высоким процентом детей отличается население Чеченской Республики (33,1 %), республик Алтай, Ингушетия, Дагестан, Саха (Якутия), Бурятия, Ненецкий, Ямало-Ненецкий, Ханты-Мансийский и Чукотский автономные округа, Забайкальский край и Иркутская область (от 22 % до 28 %). Низким процентом населения 0-15 лет, помимо Тульской области и Мордовии, отличается население Тамбовской, Смоленской, Ленинградской, Воронежской, Рязанской и Пензенской областей, городов Москвы и Санкт-Петербурга (15-16 %). Доля населения старше трудоспособного возраста (женщины 56 лет и старше, мужчины 61 год и старше) колеблется от 10,5 % в Чеченской Республике до 30,7 % в Тамбовской области. Также около 30 % приходится на многие другие области Европейской части России: Тула, Рязань, Пенза, Псков, Новгород, Орёл, Курган, Тверь, Ульяновск, Владимир. В то же время в республиках Тыва, Ингушетия, Дагестан, Ямало-Ненецкий и Чукотский автономные округа она колеблется от 11 % до 15 %. В центральной половине регионов доля населения старше трудоспособного (пенсионного возраста) колеблется от 22,5 % до 27,8 % при медианном значении 25,3 ‰. В целом по России количество людей пенсионного возраста составляет 9,5 млн человек, что на 35 % больше, чем количество детей в возрасте 0-15 лет. Превышение количества людей пенсионного возраста над количеством детей наблюдается в 71 субъекте российской федерации. Особенно это заметно в Тамбовской и Тульской (2,0 раза), Пензенской, Рязанской, Смоленской, Воронежской, Орловской, Псковской областях и Республике Мордовия (в 1,8-1,9 раза). Доля трудоспособного населения колеблется в более узких пределах — от 51,5 % в Курганской области до 63,6 % в Ямало-Ненецком автономном округе. В центральной половине регионов она колеблется от 54,6 % до 57,1 % при медианном значении 55,5 ‰.

Демографические показатели

РСФСР

До Великой Отечественной войны 
Естественное движение населения до Великой Отечественной войны по данным демографов Е. М. Андреева, Л. Е. Дарского, Т. Л. Харьковой:

После Великой Отечественной войны

Российская Федерация

Национальный состав 

Согласно данным переписи населения 2021 года, в России проживают представители более 194 национальностей (этнических групп). 81 % населения России составляют русские. Русские расселены по территории страны неравномерно: в некоторых регионах, таких как Чечня, Дагестан, Ингушетия, составляют менее 4 % населения.

Религиозный состав 
В России не существует официальной статистики членства в религиозных организациях: закон запрещает требовать от граждан заявлений об их религиозной принадлежности. Таким образом, о религиозности россиян и об их конфессиональной самоидентификации можно судить лишь по социологическим опросам населения, результаты которых порой противоречивы.

По результатам опросов «Левада-Центра» в 2012 году доля христиан составляла 74 % (опрос 2009 года давал 80 %), доля исповедующих ислам — 7 % (в 2009 году — 4 %), доля граждан, не относящих себя к какому-либо вероисповеданию, — 10 % (в 2009 году — 8 %).

Доля «традиционно мусульманских» народов в населении России составляет около 10 %.

Генетика 
Распределение Y-гаплогрупп среди исследованных этносов Сибири (общее численность суммарной выборки составило 2729 человек)

Плотность населения России по субъектам и муниципальным образованиям 

Большинство населения России сосредоточено в главной полосе расселения — треугольнике, вершинами которого являются Санкт-Петербург на севере, Сочи на юге и Иркутск на востоке. К северу от этого треугольника благоприятных климатических условий располагается зона тайги и многолетней мерзлоты; к юго-востоку от неё простираются полупустыни и пустыни.

В Сибири, площадь которой составляет почти 3/4 территории России, проживает менее 20 % населения. Юг (Сочи — Дербент), средняя полоса Европейской России (Москва — Уфа) наиболее плотно заселены и урбанизированы. В Сибири и на Дальнем Востоке население сосредоточено вдоль трассы Транссибирской железной дороги, на которой расположены и её крупнейшие города — Омск, Новосибирск, Красноярск, Иркутск, Хабаровск и Владивосток, а также на территории Кузнецкого угольного бассейна.

В России имеется 16 городов с численностью населения более 1 млн человек — Москва, Санкт-Петербург, Новосибирск, Екатеринбург, Нижний Новгород, Самара, Омск, Казань, Челябинск, Ростов-на-Дону, Уфа, Волгоград, Пермь, Красноярск, Воронеж, Краснодар.

По состоянию на 1 января 2012 года 165 городов имели население численностью более 100 тыс. человек.

Демографический кризис и старение населения России 

Россия находится в общемировом демографическом тренде глобального старения населения Земли (кроме Африки южнее Сахары) и вызванного им уже в ряде стран, как развитых так и развивающихся, демографического кризиса. Согласно данным демографического прогноза ООН 2019 года, по медианному варианту суммарный коэффициент рождаемости в России с 2020 до 2100 год будет в диапазоне от 1,82 до 1,84 рождения на одну женщину. Для сохранения численности населения на одном уровне (без учёта иммиграции) нужен суммарный коэффициент рождаемости около 2,1 рождения на женщину в течение жизни. Причиной возникновения демографического кризиса в России, как в большинстве стран мира, является демографический переход, ведущий к постепенное снижению в мире суммарного коэффициента рождаемости (СКР) и демографическому старению населения Земли (кроме Африки южнее Сахары). Рождаемость в СССР, в частности среди Европейских народов и республик, сначала упала ещё в 1967 году ниже уровня воспроизводства населения (2,1 рождения на одну женщину), а с 1992 года в России — ниже уровня смертности. Главным фактором, позволяющим развитым и экономически привлекательным странах мира притормаживать негативные экономические последствия, вызываемые демографическим кризисом, является либеральная иммиграционная политика, слегка омолаживающая на время население и немного повышающая суммарный коэффициент рождаемости (СКР) за счёт первого поколения иммигрантов. На 2021 год в России насчитывалось чуть более 7,5 млн женщин в возрасте от 20 до 29 лет (около 5,1 % населения России). С 2010 года количество женщин в данном возрастном диапазоне сократилось на 37,5 %. С 1990 по 2019 годы СКР снизился в России с 1,892 до 1,504 рождений на женщину, а мировой СКР за указанный период времени снизился с 3,249 до 2,403 рождений на женщину. По состоянию на XXI век в России суммарный коэффициент рождаемости выше уровня воспроизводства населения (2,1 рождений на женщину) был в основном в ещё не завершивших демографический переход, аграрных и сельских национальных республиках Сибири и Северного Кавказа. По состоянию на 2019 год рождаемость выше уровня воспроизводства населения (2,1 рождений на женщину) была только в четырёх субъектах Российской Федерации: Республика Тыва (2,724 рождений на женщину), Чеченская Республика (2,576 рождений на женщину), Ненецкий автономный округ (2,176 рождений на женщину) и Республика Алтай (2,114 рождений на женщину).

По международным критериям население страны считается старым, если доля людей в возрасте 65 лет и старше превышает 7 % населения страны. На начало 2021 года доля населения 65 лет и старше составляла в России 15,8 %, увеличившись за год на 0,3 % (15,5 % на начало 2020 года) и на 3 % по сравнению с 2012 годом (12,8 %). Среди женщин доля населения в возрастной группы 65 лет и старше составила 19,7 % в 2021 году против 16,3 % в 2012 году, а среди мужчин — 11,4 % против 8,7 %. Значительное превышение численности женщин над мужчинами находится в верхней части возрастно-половой пирамиды, в старших возрастах. На начало 2021 года, средний возраст в России составляет 40,4 года, у мужчин — 37,6 года, у женщин — 42,8 года. Медианный возраст в России составляет 39 лет. Половина населения России моложе 39 лет, другая половина — старше 39 лет, в том числе более четверти старше 58 лет (25,7 %). Медианный возраст мужчин в России немногим превышает 36 лет, а медианный возраст женщин близок к 42 годам. По состоянию на начало 2021 года доля людей в возрасте 65 лет и старше в населении России составляет 15,8 %, доля людей в возрасте 15-64 лет составляет 66,5 %, а доля людей в возрасте до 15 лет составляет 17,7 %. По состоянию на 2020 год, по данным всемирной книги фактов ЦРУ, средний возраст в России составляет 40,3 лет. По этому показателю Россия занимание 52 место в мире и идёт сразу после Каймановых Островов и Великобритании. По состоянию на 2020 год доля людей в возрасте 65 лет и старше в населении России составляет 15,5 %. По этому показателю Россия занимает 44 место в мире и идёт сразу после Белоруссии. В России доля людей в возрасте 65 лет и старше в населении страны на 7,8 % меньше, чем в Италии (23,3 %), второй по старости нации в мире, и на 12,9 % меньше чем в Японии (28,4 %), самой престарелой нации в мире. В России, в отличие от развитых стран, старение сдерживается высокой смертностью среди населения в возрасте 65 лет и старше. Из-за этого в России непропорционально высока доля людей в предпенсионном возрасте (55-64 года). По состоянию на 2020 год, по данным всемирной книги фактов ЦРУ, доля людей в возрасте 65 лет и старше в населении России составляет 15,53 %, а доля людей в возрасте 55-64 лет составляет 14,31 %, они практически равны, что не свойственно развитым странам, где доля людей в возрасте 65 лет и старше чаще всего выше доли людей в возрасте 55-64 лет. Также, из-за более раннего выхода женщин на пенсию, низкой ожидаемой продолжительности жизни мужчин (в России — 67,6 года на 2019 год), а также присущей всем странам мира более высокой ожидаемой продолжительности жизни женщин (в России — 78,2 года на 2019 год), в России непропорционально высока доля женщин по отношению к мужчинам в предпенсионном, пенсионном и пожилом возрастах. По оценкам Росстата на начало 2018 года, на 1000 женщин старше трудоспособного возраста в России приходилось 423 мужчины старше трудоспособного возраста. Из-за того, что пенсионный возраст мужчин в России на 5 лет выше, чем у женщин, а смертность мужчин заметно выше, в пожилом населении преобладают женщины — доля мужчин среди населения старше трудоспособного возраста составляет на начало 2018 года — 29,7 %. На 2021 год в России на 1000 мужчин в возрасте 65-69 лет приходилось 1603 женщины, в возрасте 70 лет и старше приходилось 2278 женщин. По данным Росстата на 2021 год, из общей численности население России — 146 171 тысяч человек, в возрасте: моложе трудоспособного было 27 387 тысяч человек (18,7 %); трудоспособном было 81 881 тысяч человек (56 %); старше трудоспособного было 36 903 тысяч человек (25,3 %). По данным Росстата на 2021 год в России городское населения составляло 109 252 тысяч человек (74,7 %), из них в возрасте: моложе трудоспособного было 20 075 тысяч человек (18,4 %); трудоспособном было 62 006 тысяч человек (56,8 %); старше трудоспособного было 27 171 тысяч человек (24,9 %). По данным Росстата на 2021 год в России сельское населения составляло 36 919 тысяч человек (25,3 %), из них в возрасте: моложе трудоспособного было 7 312 тысяч человек (19,8 %); трудоспособном было 19 875 тысяч человек (53,8 %); старше трудоспособного было 9 732 тысяч человек (26,4 %). По данным Росстата на 2021 год в России число мужчин от всего населения страны составляло 67,9 млн человек (46 %), число женщин от всего населения страны составляло 78,3 млн человек (54 %).

Прогноз 
Официальный прогноз Росстата от 26 марта 2020 года предполагает изменение численности населения страны к начала 2036 года в диапазоне: низкий вариант прогноза — 134 277 195 человек (низкая рождаемость и низкая миграция), за 2035 год естественный прирост составит −940,2 тысяч человек, миграционный прирост составит 15,7 тысяч человек; средний вариант прогноза — 142 993 262 человека (низкая рождаемость и высокая миграция), за 2035 год естественный прирост составит −398,5 тысяч человек, миграционный прирост составит 263,6 тысяч человек; высокий вариант прогноза — 150 126 296 человек (высокая рождаемость и высокая миграция), за 2035 год естественный прирост составит −21,3 тысяч человек, миграционный прирост составит 386,8 тысяч человек.

По прогнозу учёных из Вашингтонского университета, сделанному в июле 2020 года, к 2050 году в 151 стране, а к 2100 году уже в 183 из 195 стран мира рождаемость упадёт ниже уровня воспроизводства населения (2,1 рождения на одну женщину), необходимого для поддержания численности населения на одном уровне. Ожидается, что численность населения к 2100 году сократится как минимум наполовину в 23 странах мира, а в 34 странах произойдёт сокращение населения от 25 до 50 %, включая Россию и Китай. К 2100 году население России сократится на 40 миллионов человек, или почти 30 %. В базовом сценарии прогноза к 2100 году в России останется 106 миллионов жителей против 146 млн на 2020 год. К концу века рождаемость в РФ упадёт до 1,41 ребёнка на женщину, в результате впервые за несколько веков Россия выйдет из топ-10 стран по численности населения.

См. также 
 Города-миллионеры России
 Население Российской империи (1897—1917)
 Население Российской империи
 Население СССР
 Демографический кризис в Российской Федерации
 Русский крест

Примечания 

Сноски

Литература 
 
 
 
 
 
 
 Население России за 100 лет (1897—1997 год). Статистический сборник
 Особенности российской модели рождаемости // Социальное и демографическое развитие России. Каирская программа действий: 15 лет спустя. — М.: ЮНФПА, 2010. — С. 77—87.
 Рыбаковский Л. Л. Демографическое будущее России и миграционные процессы, 2005.
 Переведенцев В. И. Демографические перспективы России // Социологические исследования. 2007, № 12, с. 58
 Боярский А. Я. К вопросу о естественном движении населения в России и в СССР в 1915—1923 гг. // Боярский А. Я. Население и методы его изучения. — М.: Статистика, 1975. — С. 225—238.

Ссылки 
 Счётчик населения на сайте Демоскоп Weekly
 Демография.ру — Институт демографических исследований
 Что такое Российская нация?
 Динамика численности населения регионов России в 1939—2015 г.г.
 
 Виртуальное население России. Интерактивный веб-атлас // Демоскоп Weekly
 Архангельский В. Н. Рождаемость. НИИ ОЗММ. 2020